Хамина ( = земная) — один из эпитетов Деметры Элидской; её жрица из храма вблизи Олимпии занимала на Олимпийских играх особое место.
 Ха́мина (до революции — Фридрихсга́м) — город в южной Финляндии, провинция Кюменлааксо.

См. также 
 Лахдар-Хамина, Мохаммед (род. 1934) — алжирский кинорежиссёр, сценарист и актёр, работавший во Франции.

Примечания